La famille Aspertini est une famille d'artistes italiens, des peintres :
 Giovanni Antonio Aspertini et ses fils :
 Amico Aspertini (1474 - 1552) précurseur du maniérisme
 Guido Aspertini